Лас Моренас има више значења:

 Лас Моренас (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Моренас (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Моренас (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Моренас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Моренас (Конето де Комонфорт), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Моренас, Франсиско Рубио (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Моренас (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику